Konkurencja kobiet w kategorii do 69 kilogramów - zawody mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w dniach 8−9 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011